

Королевство Гавайских островов 
Орденами и медалями, ранее вручавшимися правителями Королевства Гавайи, являлись:

Королевские ордена 
  Орден Камехамехи I
  Орден Калакауа I
  Орден Капиолани
  Орден Гавайской короны
  Орден Гавайской короны (восстановлен принцессой Ованой Салазар)
  Орден Звезды Океании
  Орден Домашнего хозяйства (для женщин)

Королевские медали 
  Медаль Церемонии избрания короля Давида Калакауа
  Профессиональный карьерный крест
  Медаль Королевского Гавайского сельскохозяйственного общества
  Медаль коронации Калакауа I
  Медаль «Круглый мир»

Королевские юбилейные медали 
  Медаль Калакауа и Капиолани
  Юбилейная медаль Короля Калакауа I

Республика Гавайи 
Ордена и украшения, ранее присуждаемые Республикой Гавайи:
  Медаль Национальной гвардии Гавайи

Государство Гавайи

Государственные награды Гавайи 
  Медаль за отвагу Гавайев
  Медаль Гавайев за доблесть
  Орден уважаемой службы Гавайев
  Медаль Гавайев за заслуги
  Почетная медаль Гавайев
  Медаль обслуживания Гавайев (тип 2)
  Медаль за федеральную службу Гавайев (1968 год)

Другое 
  Живые сокровища Гавайских островов были награждены в 1976 году буддийским храмом Honpa Hongwanji Mission of Hawai'i

Примечания

Литература 
 Медкальф, Дональд и Рональд Рассел (1978 год). Гавайские деньги: стандартный каталог: включает в себя токены, медали и королевские ордена. Гонолулу: Nani Stamp & Coin LTD. .

 Верлих, Роберт (1965 год). Ордена и украшения всех народов: древние и современные, гражданские и военные. Quaker Press..

История Гавайских островов
Культура Гавайев
Награды Гавайев
Гавайи